Мари́я Фёдоровна Рома́нова:
 Романова, Мария Фёдоровна (1847—1928) — российская императрица.
 Романова, Мария Фёдоровна (по мужу Уланова; 1886—1954) — артистка балета и педагог.